Rhabdoblatta — род насекомых из семейства Blaberidae отряда тараканообразных. Ареал рода охватывает юго-восток Китая, восточную часть полуострова Индокитай, острова Тайвань и Шри-Ланка.

Виды 
В роде Rhabdoblatta 145 видов:

 Rhabdoblatta abdominalis (Kirby, 1903)
 Rhabdoblatta adjacens Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta albina (Saussure, 1895)
 Rhabdoblatta alligata (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta annandalei (Shelford, 1909)
 Rhabdoblatta anntecedens Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta asymmetrica Bei-Bienko, 1968
 Rhabdoblatta atra Bei-Bienko, 1970
 Rhabdoblatta bazyluki Bei-Bienko, 1970
 Rhabdoblatta belokobylskii Anisyutkin, 2005
 Rhabdoblatta beybienkoi Anisyutkin, 2003
 Rhabdoblatta bielawskii Bei-Bienko, 1970
 Rhabdoblatta birmanica Princis, 1950
 Rhabdoblatta buonluoiensis Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta camerunensis (Borg, 1902)
 Rhabdoblatta catori (Hanitsch, 1931)
 Rhabdoblatta chromatica Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta cincta (Brunner von Wattenwyl, 1865)
 Rhabdoblatta circumdata (Hanitsch, 1915)
 Rhabdoblatta communis (Hanitsch, 1928)
 Rhabdoblatta curta (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta darevskii (Bei-Bienko, 1965)
 Rhabdoblatta decorata Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta deflexa (Saussure, 1873)
 Rhabdoblatta denticuligera Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta dilatata (Brunner von Wattenwyl, 1865)
 Rhabdoblatta doleschali (Brunner von Wattenwyl, 1865)
 Rhabdoblatta dytiscoides (Hanitsch, 1915)
 Rhabdoblatta elegans Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta erubescens (Gerstaecker, 1883)
 Rhabdoblatta everetti (Hanitsch, 1931)
 Rhabdoblatta excellens Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta excelsa (Navás, 1904)
 Rhabdoblatta eximia Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta exotica Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta extrema Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta ferruginosa (Stål, 1877)
 Rhabdoblatta flavomarginata (Shelford, 1906)
 Rhabdoblatta formosana (Shiraki, 1906)
 Rhabdoblatta geminata (Brunner von Wattenwyl, 1898)
 Rhabdoblatta gialaiensis Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta gjellerupi (Hanitsch, 1923)
 Rhabdoblatta goliath (Shelford, 1906)
 Rhabdoblatta gorochovi Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta guttigera (Shiraki, 1906)
 Rhabdoblatta humeralis (Shiraki, 1931)
 Rhabdoblatta hybrida (Saussure, 1895)
 Rhabdoblatta imitans (Brunner von Wattenwyl, 1893)
 Rhabdoblatta imperatrix (Kirby, 1903)
 Rhabdoblatta incisa Bei-Bienko, 1969
 Rhabdoblatta inclarata (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta inconspicua (Brunner von Wattenwyl, 1865)
 Rhabdoblatta insueta (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta intermedia (Hanitsch, 1925)
 Rhabdoblatta javanica (Saussure, 1869)
 Rhabdoblatta kabakovi Bei-Bienko, 1969
 Rhabdoblatta karnyi (Shiraki, 1931)
 Rhabdoblatta keraudreni (Le Guillou, 1841)
 Rhabdoblatta klossi (Hanitsch, 1927)
 Rhabdoblatta kryzhanovskii Bei-Bienko, 1958
 Rhabdoblatta laevicollis (Saussure, 1873)
 Rhabdoblatta limbata (Hanitsch, 1923)
 Rhabdoblatta lineaticollis (Bolívar, 1897)
 Rhabdoblatta lugubrina (Stål, 1877)
 Rhabdoblatta luteola Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta lutosa Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta luzonica (Bei-Bienko, 1941)
 Rhabdoblatta lyncea (Gerstaecker, 1883)
 Rhabdoblatta malagassa (Saussure & Zehntner, 1895)
 Rhabdoblatta malcolmsmithi (Hanitsch, 1927)
 Rhabdoblatta marginata Bei-Bienko, 1969
 Rhabdoblatta marmorata (Brunner von Wattenwyl, 1893)
 Rhabdoblatta mascifera Bei-Bienko, 1969
 Rhabdoblatta melanosoma (Saussure, 1869)
 Rhabdoblatta memnonia Anisyutkin, 2009
 Rhabdoblatta mentawiensis (Hanitsch, 1928)
 Rhabdoblatta mentiens Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta meticulosa (Stål, 1877)
 Rhabdoblatta modica Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta modiglianii (Hanitsch, 1932)
 Rhabdoblatta monochroma Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta monticola (Kirby, 1903)
 Rhabdoblatta nigrovittata Bei-Bienko, 1954
 Rhabdoblatta obtecta Hanitsch, 1915
 Rhabdoblatta ocellata Princis, 1951
 Rhabdoblatta omei Bei-Bienko, 1958
 Rhabdoblatta orlovi Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta pallescens Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta pallida (Borg, 1902)
 Rhabdoblatta pandens (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta papua (Saussure, 1895)
 Rhabdoblatta paravicinii (Hanitsch, 1934)
 Rhabdoblatta parva (Chopard, 1952)
 Rhabdoblatta parvula Bei-Bienko, 1958
 Rhabdoblatta pectinata (Saussure, 1869)
 Rhabdoblatta pedisequa (Rehn, 1904)
 Rhabdoblatta pendleburyi (Hanitsch, 1933)
 Rhabdoblatta perplexa (Tepper, 1895)
 Rhabdoblatta pisarskii Bei-Bienko, 1970
 Rhabdoblatta plebeja (Stål, 1877)
 Rhabdoblatta plena (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta pluriramosa (Karny, 1915)
 Rhabdoblatta pondokensis Bruijning, 1948
 Rhabdoblatta procera (Brunner von Wattenwyl, 1865)
 Rhabdoblatta proximata (Bruijning, 1948)
 Rhabdoblatta puncticollis (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta puncticulosa Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta punctipennis (Saussure, 1895)
 Rhabdoblatta punctuata Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta punctulata (Saussure, 1891)
 Rhabdoblatta punkiko Asahina, 1967
 Rhabdoblatta pustulata (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta quadrinotata (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta rattanakiriensis Anisyutkin, 1999
 Rhabdoblatta regina (Saussure, 1869)
 Rhabdoblatta ridleyi (Kirby, 1903)
 Rhabdoblatta rustica (Stål, 1877)
 Rhabdoblatta ryabovi Anisyutkin, 2009
 Rhabdoblatta saravacensis (Shelford, 1906)
 Rhabdoblatta segregata Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta simlansis (Baijal & Kapoor, 1966)
 Rhabdoblatta simulans Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta sinensis (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta sinuata Bei-Bienko, 1958
 Rhabdoblatta speciosa Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta stipata (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta structilis (Rehn, 1909)
 Rhabdoblatta sublurida (Hanitsch, 1927)
 Rhabdoblatta subsparsa (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta subvittata Bei-Bienko, 1968
 Rhabdoblatta takahashii Asahina, 1967
 Rhabdoblatta takarana Asahina, 1967
 Rhabdoblatta tamdaoensis Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta terranea (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta trilobata (Saussure, 1891)
 Rhabdoblatta trongana (Rehn, 1904)
 Rhabdoblatta unicolor (Hanitsch, 1925)
 Rhabdoblatta usambarensis (Rehn, 1931)
 Rhabdoblatta varia (Walker, 1869)
 Rhabdoblatta vasta (Walker, 1868)
 Rhabdoblatta vietica Anisyutkin, 2000
 Rhabdoblatta vittata Bei-Bienko, 1969
 Rhabdoblatta wittei (Jolivet, 1954)
 Rhabdoblatta xiai Liu & Zhu, 2001
 Rhabdoblatta yayeyamana'' Asahina, 1967

Ссылки 
 Beccaloni, G. W. 2007. genus Rhabdoblatta Kirby, 1903. Blattodea Species File Online. Version 5.0/5.0.

Blaberidae
Насекомые Азии
Роды таракановых